W Polsce
 Łęczna – miasto w woj. lubelskim, w powiecie łęczyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Łęczna
 Łęczna – wieś w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Płoty
 Łęczna – część miasta Nowy Dwór Mazowiecki (od 1952)
 Łęczna – dawna gromada
 Łęczna – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni lubelskiej
 Łęczna – potok, dopływ Debrzycy (górny bieg Radwi)

Zobacz też 
 Łęcza, Łęczno